Монтегю — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Монтегю, Айвор (1904—1984) — английский режиссёр и общественный деятель.
 Монтегю, Гарен де (ум. 1230) — 14-й магистр Мальтийского ордена.
 
 Монтегю, Джордж (1751—1815) — английский естествоиспытатель.
 Монтегю, Мэри Уортли (1689—1762) — английская писательница.
 Монтегю, Пьер де (ум. 1232) — великий магистр ордена тамплиеров.
 Монтегю, Ричард (1930—1971) — американский математик, философ, лингвист.
 Монтегю, Томас (1388—1428) — 4-й граф Солсбери.
 
 Монтегю, Уильям Пепперелл (1873—1953) — американский философ.
 Монтегю, Чарльз (1661—1715) — 1-й граф Галифакс, английский государственный деятель и поэт.
 Монтегю, Эдвард (1625—1672) — английский адмирал XVII века.
 Монтегю, Элизабет (1718—1800) — английская покровительница искусств, писательница, одна из создательниц общества «Синий чулок».

Составные фамилии 
 Монтегю-Дуглас-Скотт, Шарлотта (1811—1895) — британская аристократка.
 Монтегю-Натан, Монтегю (1877—1958) — британский музыковед, специалист по русской музыке.

Персонажи 
 Монтегю — персонаж серии книг «Гарри Поттер», слизеринец.
 Монтегю — фамилия Ромео в пьесе «Ромео и Джульетта» (в русском переводе изменена на более итальянскую Монтекки)

Топонимы 
 Монтегю (остров) — остров в архипелаге Южные Сандвичевы острова.
 Монтегю (Верхние Пиренеи) — коммуна во французском департаменте Верхние Пиренеи.
 Монтегю (Эна) — коммуна во французском департаменте Эна.
 Монтегю (ЮАР) — город в Западной Капской провинции ЮАР.
 Монтегю (округ, Техас)
  — тауншип в штате Нью-Джерси (США).
 Монтегю (усадьба в Лотарингии)

См. также 
 герцог Монтегю
 (535) Монтегю — астероид, открытый в 1904 году
 Монтегю-ан-Кузеран
 Монтегю-Буржак
 Монтегю-Ванде
 Монтегю-ле-Блан
 Монтегю-ле-Блан (Крёз)
 Монтегю-ле-Блен
 Монтегю-Лораге
 Монтегю-Планторель
 Монтегю-сюр-Сав
 Сен-Сильвен-Монтегю